Armie noszące numer 20:
 20 Armia (ZSRR)
 20 Armia Górska